Una cascata di diamanti, romanzo di Ian Fleming
Agente 007 - Una cascata di diamanti, film tratto dal romanzo
Lupin III – Una cascata di diamanti, titolo con cui è stato trasmesso in tv lo special di Lupin III "Il segreto del Diamante Penombra"